

Села:
 Вовківці — Сумська область, Роменський район
 Вовківці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Вовківці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Вовківці — Хмельницька область, Теофіпольський район
 Вовківці — Хмельницька область, Шепетівський район

 Вовківці — колишня назва села Дністрове Борщівського району Тернопільської області

Вовківці () — колишня сільська гміна, яка входила до Борщівського повіту Тернопільського воєводства ІІ Речі Посполитої

Див. також 
 Вищі Вовківці